Паницца () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Паницца, Оскар (1853—1921) — немецкий психиатр.
 Паницца, Этторе (1875 ― 1967) ― аргентинский дирижёр и композитор итальянского происхождения.